Barczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Barczyk (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Thomas H. Barczyk (* 1966), polnischer bildender Künstler